Карат може да се односи на:

 Карат (маса)
 Карат (чистоћа)